Unió Democràtica de l'Alt Adige, partit polític sudtirolès d'inspiració democristiana.
 Unió Democràtica Croata 1990, partit polític dels croats de Bòsnia i Hercegovina.
 Unió Democràtica Sarda, partit polític italià democristià de tarannà regionalista sard.
 Unió de la Llibertat–Unió Democràtica, partit polític de la República Txeca.
 Unió Democràtica del País Valencià (UDPV), partit polític del País Valencià d'ideologia democratacristiana i nacionalista.
 Unió Democràtica (Macedònia del Nord), partit polític de Macedònia del Nord.
 Unió Democràtica (Polònia), partit polític polonès d'ideologia liberal.
 Unió Democràtica Regional, partit polític grec.
 Unió Democràtica Croata, partit polític croat fundat el 1989.
 Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partit polític català fundat l'any 1931 d'ideologia catalanista i democristiana.
 Unió Democràtica de Bretanya, partit polític de caràcter socialista bretó fundat el 1964.
 Unió Democràtica Nacional, coalició electoral siciliana d'inspiració liberal.
 Unió Democràtica de les Illes Balears (UDIB) partit polític fundat a Palma el 1977 d'orientació democristiana.
 Unio Democràtica Socialista de la Resistència (UDSR) partit polític de la IV República Francesa entre els anys 1948 i 1965.
 Unió democràtica i socialista de la Resistència
 Unió Democràtica Federal de Suïssa
 Unió Democràtica Croata de Bòsnia i Hercegovina
 Unió Democràtica per la Integració
 Unió Democràtica i Cristiana Eslovaca – Partit Democràtic
 Unió Democràtica pel Reviscolament
 Unió Democràtica dels Hongaresos de Romania